Gianfranco Zigoni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, padre di Gianmarco
 Gianmarco Zigoni –  calciatore italiano, figlio di Gianfranco